Sport Vereniging Sportboys é um clube de futebol de Aruba. Disputou a primeira divisão nacional pela última vez na temporada 2009–10.

Clubes de futebol de Aruba